Payrhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Payrhuber (1942–2017), deutscher Hochschullehrer und Autor
 Johannes Payrhuber (* 1951), oberösterreichischer Jurist; seit 2011 Präsident des Oberlandesgerichtes Linz
 Manfred Payrhuber (1940–2018), österreichischer Sportkommentator